Primera División 1939 (Chili)
 Primera División 1939 (Argentinië)
 Primera División 1939 (Uruguay)
 Primera División 1939 (Paraguay)